Oksoko avarsan  es la única especie conocida del género extinto Oksoko de dinosaurio terópodo ovirraptórido, que vivió a finales del período Cretácico hace aproximadamente 70 millones de años durante el Maastrichtiense, en lo que es hoy Asia. Sus restos provienen de la formación Nemegt de Mongolia y fue nombrado por el águila de tres cabezas de la mitología altaica.

Descripción 
El holotipo es un esqueleto juvenil entrelazado casi completo con otros tres individuos. Notablemente, se conocen tres cráneos y una buena cantidad de material del brazo. Curiosamente, la mano conocida demuestra que solo dos de los dedos son funcionales, con una significativa reducción del tercero. Tal morfología es también observada en los tiranosáuridos, el avialano Balaur bondoc y en los ovirraptorosaurios caudiptéridos.

Descubrimiento e investigación 
En diciembre de 2006, un bloque, catalogado MPC-D 102/110 , fue confiscado a contrabandistas por las autoridades mongolas. Contiene el holotipo, -D 102/110a, además de otros dos especímenes referidos: MPC-D 102/110b y MPC-D 102/110c. Un cuarto espécimen, MPC-D 102/11, fue confiscado también. Dos especímenes anteriores también se han referido, MPC-D 100/33 recogido en Bugiin Tsav en 1974, mientras que el espécimen aislado MPC-D 102/12 fue recogido en Guriliin Tsav en 1998. Entre los especímenes conocidos, el esqueleto entero de Oksoko avarsan es el holotipo. La especie fue nombrada y descrita en 2020.

El nombre genérico Oksoko, está derivado de "oksoko", uno de los nombres del águila de tres cabezas en la mitología altaica, debido a que el holotipo conserva un trío de cráneos. El nombre específico, O. avarsan, significa en mongol "rescatado", nombrado así porque el holotipo fue rescatado del tráfico de fósiles.

Clasificación 
El análisis filogenético realizado en el trabajo que lo describe lo ubica como el miembro más derivado de la subfamilia Heyuanninae de la familia Oviraptoridae. Se ha sugerido que Oksoko representa una forma altamente derivada en una serie de oviraptorosaurios cuyos dígitos del tercer dedo se han reducido a lo largo de su evolución.

Filogenia
El cladograma del trabajo original está mostrado abajo, solo las relaciones dentro de Oviraptoridae están mostradas.

Paleoecología 
Oksoko fue encontrado en la formación Nemegt, uno de los sitios fósiles más productivos en Mongolia. Oksoko vivió junto con otros terópodos, como otros ovirraptorosaurios, tiranosáuridos, dromeosáuridos, trodóntidos, alvarezsáuridos, terizinosaurios, ornitomimosaurios y aves primitivas. También se han encontrado hadrosauroideos, paquicefalosaurios, anquilosaurios, y titanosaurios en la formación. Adicionalmente, también están presentes fósiles de un pterosaurio, crocodilianos, y mamíferos pequeños.

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias 

Oviraptorosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia